Kis István
 Kis István (1958) vízilabdázó
 Kis István Liszt-díjas karnagy
Kiss István
 Kiss István (1733–1798) ferences szerzetes
 Kiss István (1774–1805) könyvkereskedő
 Kiss István, nemeskéri  (1833-1884), gyógyszerész, Nemesvid város első gyógyszertára alapítója 
 Kiss István (1836–1918) jogász
 Kiss István (1857–1902) építész
 Kiss István (1864–1935) evangélikus püspök
 Kiss István (1878–1954) teológus
 Kiss István (1879–1953) pedagógus
 Kiss István (1881–1957) történész
 Kiss István, nemeskéri  (1894–1967) altábornagy
 Kiss István (1906–1981) teológus, plébános
 Kiss István (1906–1997) társadalomkutató
 Kiss István (1906–2005) gimnáziumi tanár, Diákkaptár főtitkár
 Kiss István (1907–1986) irodalomtörténész, kritikus
 Kiss István (1908–1979) újságíró
 Kiss István (1910–1990) botanikus
 Kiss István (1922–1978) könyvtáros, művelődéstörténész
 Kiss István (1922–2008) rendőr vezérőrnagy
 Kiss István (1923–2012) Kossuth-díjas kémikus
 Kiss István (1924–2011) Ybl-díjas építész, atléta, tízpróbázó
 Kiss István (1926–1982) bábművész
 Kiss István (1926–2004) romániai magyar biokémikus
 Kiss István (1927–1977) filozófus
 Kiss István (1927–1997) Kossuth-díjas szobrász
 Kiss István (1928–1958) bányász, az 1956-os forradalom harcosa
 Kiss István (1930) informatikus
 Kiss István (1930) villamosmérnök, a Távközlési Kutató Intézet vezérigazgatója, állami díjas (1985)
 Kiss István (1932) grafikus
 Kiss István (1934) élelmiszervegyész
 Kiss István (1940–2012) atléta, hosszútávfutó
 Kiss István (1943) újságíró, szerkesztő
 Kiss István (1944) állatfiziológus
 Kiss István (1945) hajómodellező
 Kiss István (1945–1979) színész
 Kiss István (1948) közlekedésmérnök
 Kiss István (1951) könyvtervező
 Kiss István (1958) vízilabdázó
 Kiss István (1970) labdarúgó
 Kiss István (?) a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke

hasonló nevűek
 B. Kiss István (1948) tornász, edző
 Bölöni Kiss István (1926–1992) kétszeres  Jászai Mari-díjas magyar bábművész
 Kiss T. István (1956) színész
 Rugonfalvi Kiss István (1881–1957) történész, heraldikus, genealógus

Jegyzetek